Llista de masies i altres edificis disseminats de la Pedra, municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès).

Fonts 

 El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.
 El mapa de l'ICC a escala 1:5000.
 El llibre d'Antoni Bach i Riu Masies del Solsonès - , pàg. 224 i 225, el qual també ha estat la font per a obtenir la primera referència documental de cada edificació.
 La llista de les edificacions disseminades del poble proporcionada per l'Ajuntament de la Coma i la Pedra.

 
Pedra